Just Cause:

 Just Cause — условное название операции вторжения вооружённых сил США в Панаму.
 Just Cause — компьютерная игра.
 Just Cause 2 — компьютерная игра в жанре экшн с элементами шутера от третьего лица, гоночного симулятора и аркады.
 Just Cause 3  — open-world action-adventure видеоигра.
 Just Cause 4  — open-world action-adventure видеоигра.